Alfonsina puede referirse a:

 Alfonsina, película de Argentina dirigida por Kurt Land en 1957;
 Alfonsina Bueno, luchadora antifascista española;
 Alfonsina Grecco Constantino;
 Alfonsina Orsini;
 Alfonsina Storni, poetisa de Argentina conocida como Alfonsina;
 Alfonsina y el mar (zamba);
 (925) Alphonsina, un asteroide del cinturón de asteroides.